katona, fegyveres erők tagja
 Katona, régi magyar családnév
 Katona, község Romániában, Kolozs megyében
 Katona, a budapesti Katona József Színház neve röviden
 Katona, a kecskeméti Katona József Színház neve röviden